Cúpula, element estructural de l'arquitectura en forma de mitja esfera
 Cúpula (botànica), involucre llenyós format per l'acrescència de les bràctees que protegeixen els fruits de les fagàcies
 Cúpula (geometria), sòlid format ajuntant dos polígons, un (la base) amb el doble d'arestes que l'altre, i per una banda alternada de triangles i de rectangles
 La Cúpula, editorial dedicada al còmic independent